Hendersonville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hendersonville (North Carolina)
Hendersonville (Tennessee)